Midway es el nombre de tres localidades en la Florida, EE. UU.:

 Midway (condado de Gadsden, Florida)
 Midway (condado de Santa Rosa, Florida)
 Midway (condado de Seminole, Florida)